Бундесліга 2020—2021 () — 58-ий сезон першої німецької Бундесліги. Чемпіонат стартував 18 вересня 2020, а фінішував 22 травня 2021. Від початку сезон повинен був відбутись з 21 серпня 2020 по 15 травня 2021, але через пандемію COVID-19 дати чемпіонату змістились. Чемпіоном стала Баварія.

Роберт Левандовський встановив новий рекорд забитих голів за сезон — 41, перевершивши попередній рекорд у 40 голів, встановлений Гердом Мюллером у сезоні 1971–72 років.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди та стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

Примітки
4 Гравець забив 4 голи(H) – Вдома(A) – Гості

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 — 29 травня 2021

|}

Див. також 
 Дер Класікер

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату 
 Бундесліга на soccerway 

2021
Німеччина
Німеччина
2020 у німецькому спорті
2021 у німецькому спорті